Андрей Николаевич Медведев (род. 3 октября 1952 года, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский композитор, дирижёр, аранжировщик.

Биография 
В 1977 году закончил СПбГУКИ (кафедра Музыкального искусства эстрады) — как дирижёр эстрадного оркестра. Работал анжировщиком и дирижёром музыкальных программ и авторских концертов Андрея Петрова, Вениамина Баснера, Давида Тухманова, фестивалей «Весна Романса», «Виват, Кино России», Всероссийских конкурсов композиторов им. А. Петрова, Международного конкурса вокалистов «ГРАН-ПРИ» и др. 

В 1980-е годы принимал участие в музыкальных телевизионных программах «Песня года», «Утренняя почта», «Голубой огонёк». Андрей Медведев — автор музыки к театральным постановкам, телевизионным программам, документальным кинофильмам. Как композитор сотрудничас с Ольгой Клименковой, Львом Алексеевым, Евгением Раевским и другими поэтами. Песни Медведева входят в репертуар Михаила Боярского, Игоря Скляра, Людмилы Сенчиной, Марины Капуро, Сергея Рогожина, Виталия Каратаева.

Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Награды 
 Лауреат петербургского конкурса «Весна романса».
 Лауреат («Гран-при») петербургского конкурса  «Хит-парад-87».
 Лауреат всесоюзного конкурса «Красная гвоздика» (Номинация «Лучшая аранжировка»).
 Лауреат всесоюзного радио-конкурса «Новые имена».

Избранные песни 
 «День рождения» (слова Ольги Клименковой), исполняет Михаил Боярский.
 «Белые цветы» (слова Ольги Клименковой), исполняет Игорь Скляр.
 «Мишель» (слова Ольги Клименковой), исполняет Игорь Скляр.
 «Поздно тебя искать» (слова Ольги Клименковой), исполняет Игорь Скляр.
 «Портрет Челентано» (слова Ольги Клименковой), исполняет Игорь Скляр.
 «Пять углов» (слова Ольги Клименковой), исполняет Игорь Скляр.

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт Андрея Медведева.
  Андрей Медведев на сайте 1000plastinok.net.